Osiecznica (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Bolesławiecki
 Osiecznica (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Krośnieński 
 Osiecznica (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Bolesławiecki